Il nome van Gogh può riferirsi ai seguenti membri della famiglia olandese Van Gogh:

Vincent van Gogh (1853-1890) – pittore
Theodorus van Gogh (1822-1885) – padre del pittore Vincent van Gogh
Theodorus van Gogh (1857-1891), noto come Theo – mercante d'arte e fratello del pittore Vincent van Gogh
Theo van Gogh (1957-2004) – regista cinematografico, discendente del fratello di Vincent van Gogh, assassinato da Mohammed Bouyeri

Sono inoltre contemplati i seguenti casi di omonimia:
 Van Gogh – gruppo rock serbo
 4457 van Gogh – asteroide dedicato al pittore omonimo Vincent van Gogh
 Van Gogh Museum – museo dedicato al pittore omonimo Vincent van Gogh

Film
 Van Gogh – film del 1948 diretto da Alain Resnais
Van Gogh – film tv del 1969 per la regia di Thomas Fantl
 Van Gogh – film del 1991 diretto da Maurice Pialat
 Vincent van Gogh – film del 1988 diretto da Veli-Matti Saikkonen